Тропико бенд (изв. -{Tropico Band}-) српска је музичка поп група основана у Лесковцу 2002. године.Основали су га Александар Цветковић и Марко Недељковић.Касније у групу долази Марија Митровић (садашња пјевачица Цреативе бенда).Недуго затим долази и клавијатуриста Предраг Пешић.Крајем 2003. Марија Митровић одлази из бенда и започиње соло каријеру.Крајем 2003. долази гитариста Бранислав Игњатић - Банџи. Потпомогнути новим чланом,Тропико почиње да добија свој препознатљив стил. 2003. снимају свој први сингл "Дај ми дај". Почетком 2006. долази Александар Илић као ритам секција. Касније издају свој први албум "Један ал вредан".

Дискографија 
 2015: Best of Tropico bend 2015 (Hayat Production)
 2015: 2015 (City Records)
 2014: The Best of Tropico Band (City Records)
 2013: 2013 (City Records)
 2011: 2011 (City Records)
 2009: 2009 (City Records)
 2006: Ал’ вредан (City Records)

Фестивали 
Радијски фестивал, Србија:
 Седатив, 2004
 Мрве од љубави, 2007

Пјесма Медитерана, Будва:
 Ако доживим да те преболим, 2007

Pink music festival:
 Пусти ритам, 2014
 За длаку, 2015

Скале, Херцег Нови:
 Вето, 2022

Референце

Спољашње везе 

 Биографија Тропико бенда

Музичке групе из Лесковца
Српске поп групе